

Ламбертвілл — місто, штат Нью-Джерсі
 Ламбертвілл — переписна місцевість, штат Мічиган